Piedade, comune dello stato di San Paolo in Brasile.
 Piedade do Rio Grande, comune dello stato di Minas Gerais in Brasile.
 Piedade, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.